Periferie je okrajová část nějakého většího celku. Tento výraz se používá ve více oborech, například:

 periferie (technika) – určitý typ zařízení, zejména v počítačové technice
 periferie (urbanismus) – okraj města
 periferie (geografie) – oblasti nedosahující určité úrovně funkčně-prostorových a sociálně-prostorových vztahů
 tělní periferie – zejména končetiny
 periferie (ekologie) – regiony přeměněné vlivem lidské činnosti (kulturní krajina)
 periferní nervová soustava – nervová soustava mimo centrální nervovou soustavu

divadlo
 Periferie (divadelní hra) – divadelní hra Františka Langera

Související články 
 Marginální